Боканегра има више значења:

 Боканегра (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Боканегра (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику